

Cinema e televisione 
 Dirty Sanchez – serie televisiva britannica del 2006
 Dirty Sanchez: The Movie – film del 2006 diretto da Jim Hickey

Musica 
 Dirty Sanchez – gruppo musicale electroclash statunitense
 Dirty Sanchez – album degli Zeke del 2000
 Dirty Sanchez – album del gruppo omonimo del 2006
 Dirty Sanchez – singolo di Tomcraft del 2005

Sessualità 
 Dirty Sanchez – pratica sessuale